Gry komputerowe
 Messiah – gra komputerowa z 2000 roku
 Dark Messiah of Might and Magic – gra komputerowa z 2006 roku

 Literatura
 Messiah's Kingdom – epos angielskiej metodystycznej poetki Agnes Bulmer

 Muzyka
 Black Messiah – niemiecka grupa muzyczna
 Cold Blood Messiah – album studyjny polskiej grupy blackmetalowej Hermh
 Machine Messiah – album studyjny brazylijskiego zespołu muzycznego Sepultura
 Messiah – zespół death/thrashmetalowy
 Silicon Messiah – album studyjny brytyjskiej grupy heavy metalowej BLAZE
 The Messiah – album studyjny Sizzli, jamajskiego wykonawcy muzyki reggae i dancehall

 Osoby
 Messiah Marcolin – szwedzki muzyk, wokalista i autor tekstów

Zobacz też 
 Mesjasz (ujednoznacznienie)